Cheshire Cat (personage), een personage uit Alice's Adventures in Wonderland een boek van Lewis Carroll.
 Cheshire Cat (album), een album van Blink-182.
 Cheshire Cat (musicus), een musicus.